Рубља може означавати више националних валута:
Руска рубља
Белоруска рубља

као и историјске или непризнате:
Придњестарска рубља
Совјетска рубља
Јерменска рубља
Летонска рубља
Закавкаска рубља